JAG peut renvoyer à :
 Judge Advocate General's Corps, une unité militaire américaine servant à la justice militaire ;
 JAG, une série télévisée basée sur cette unité ;
 JAG, une série de romans de science-fiction post-apocalyptique.

Homonymie de titre